Lulu ist eine Kurzform des weiblichen Vornamens Ljudmila, Luise, Luisa, Loisa, Louisa

Lulu ist der Name folgender Personen:
 Napoléon Eugène Louis Bonaparte, französischer Prinz mit dem Kosenamen Loulou/Lulu
 Lulu (Sängerin), eigentlich Marie McDonald McLaughlin Lawrie, schottische Sängerin
 Lulu* (eigentlich Nadine Schemmann), deutsche Designerin und Illustratorin
 Lulu Lewe (eigentlich Sophia-Luisa Lewe), deutsche Sängerin
 Lulu Reinhardt (1951–2014), französischer Jazzgitarrist
 Anolyn Lulu (* 1979), vanuatuische Tischtennisspielerin

Lulu steht für:
 al-Lu'lu', künstliche Insel vor Abu Dhabi
 ein Pkw-Modell von Kearns Motor Buggy
 Lulu.com, Print-on-Demand-Dienstleister
 Lulu.fm, ein queerer Radiosender in Deutschland und Österreich

Lulu bezeichnet folgende künstlerische Werke:
 ein fünfaktiges Theaterstück von Frank Wedekind, in dem von ihm 1913 die Stücke Erdgeist und Die Büchse der Pandora zusammengefasst wurden
 Lulu (Oper), eine auf Wedekinds Theaterstück basierende Oper von Alban Berg
 Lulu (1917), Stummfilm nach Wedekinds Drama aus dem Jahr 1917
 Lulu (1962), Verfilmung nach Wedekind von Rolf Thiele
 Lulu (Album), Album von Lou Reed und Metallica, basierend auf Wedekind
 Lulu (Roman), Roman von Almudena Grandes (1989)
 Lulu – Die Geschichte einer Frau, dessen Verfilmung von Bigas Luna (1990)

Lulu bezeichnet umgangssprachlich:
 österreichisch u. bairisch (ugs./vulgär) für Prügelknabe (Betonung auf der ersten Silbe) 
 österreichisch (ugs.) für Urinieren, siehe Miktion und für den Urin selbst (bei beidem Betonung auf der zweiten Silbe) 
 die umgangssprachliche Kurzform der mecklenburgischen Stadt Ludwigslust

LU-LU steht für:
 Kanton Luxemburg (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Siehe auch:
 Loulou

Abkürzung